Bang Bang Boom Boom — шостий студійний альбом американської співачки та автора пісень Бет Гарт, випущений 5 жовтня 2012.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 

Музичні альбоми 2012
Альбоми Бет Гарт